Това е списък на царете на Тир:

във васална зависимост от Вавилон (от 573 г. пр.н.е.)

Вижте също 
 Менандер (Ефес)
 Конституция на Картаген
 Суфет
 Съвет на 104-те

Тир (град)